Barataria puede referirse a:

Lugares
Barataria (Luisiana), lugar designado por el censo en la parroquia de Jefferson en Luisiana, Estados Unidos.
Barataria (Trinidad y Tobago), pueblo en la región corporativa de San Juan-Laventille, Trinidad y Tobago;

En la ficción
Ínsula Barataria, lugar ficticio en el Quijote de Cervantes;